Die 74. Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften fanden vom 20. bis 25. März 1984 im Civic Centre in Ottawa (Kanada) statt.

Bei diesen Weltmeisterschaften beendete der frühere Vizeweltmeister Norbert Schramm auf ungewöhnliche Weise seine Karriere. Mitten aus dem Lauf heraus fuhr er an die Bande, erklärte der italienischen Schiedsrichterin Sonia Bianchetti den Rückzug vom Bewerb und trat danach bei keinem Wettkampf mehr an.

Ergebnisse 
 P = Pflicht
 PT = Pflichttanz
 K = Kür
 KP = Kurzprogramm
 B = Bewertung

Herren 

 Z = Zurückgezogen

 Schiedsrichterin: Sonia Bianchetti 
 Assistenzschiedsrichter: Martin Felsenreich 

Punktrichter:
 Linda Petersen 
 Maria Zuchowicz 
 Thérèse Maisel 
 Vladimir Amšel 
 Margaret Berezowski 
 Eva von Gamm 
 Walter Hütter 
 Vanessa Riley 
 Joan Gruber 
Ersatz-Punktrichter:
 Kazuo Ohashi

Damen 

 Schiedsrichter: Josef Dědič 
 Assistenzschiedsrichter: Benjamin T. Wright 

Punktrichter:
 Ludwig Gassner 
 Marie Lundmark 
 Giovanni De Mori 
 Shirley Taylor 
 Jürg Badraun 
 Charles U. Foster 
 Alexander Wedenin 
 Elfriede Beyer 
 Radovan Lipovšćak 
Ersatz-Punktrichter:
 Reinhard Mirmseker

Paare 

 Z = Zurückgezogen

 Schiedsrichter: Donald H. Gilchrist 
 Assistenzschiedsrichterin: Erika Schiechtl 

Punktrichter:
 Claire Ferguson 
 Peter Moser 
 Sally-Anne Stapleford 
 Michail Drei 
 Frances Dafoe 
 Junko Hiramatsu 
 Gerhardt Bubnik 
 Günter Teichmann 
 Eugen Romminger 
Ersatz-Punktrichter:
 Mária Veres

Eistanz 

 Schiedsrichter: Wolfgang Kunz 
 Assistenzschiedsrichterin: Joyce Hisey 

Punktrichter:
 Ludwig Gassner 
 Irina Absaljamowa 
 Katalin Alpern 
 Vinicio Toncelli 
 Mary Louise Wright 
 Pamela Davis 
 Kazuo Ohashi 
 Suzanne Francis 
 Lily Klapp 
Ersatz-Punktrichter:
 Eugen Romminger

Medaillenspiegel

Weblinks

Einzelnachweise 

1984
Sportveranstaltung 1984
Weltmeisterschaften 1984
Sportveranstaltung in Ottawa